Андагоя:

 Андагоя — населённый пункт в муниципалитете Медио Сан-Хуан департамента Чоко на западе Колумбии.
 Андагоя, Паскуаль де (1495—1548) — испанский конкистадор с титулом аделантадо в Южной Америке.